Oceanodroma jabejabe est une espèce d'oiseaux de la famille des Hydrobatidae. Elle était et est parfois encore considérée comme une sous-espèce de l'Océanite de Castro (O. castro), comme c'est aussi le cas de l'Océanite de Monteiro (O. monteiroi).

Annexes

Références taxinomiques 
 
 

Hydrobatidae